{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (97101) - || 1999 VU67 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97102) - || 1999 VY69 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97103) - || 1999 VB70 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97104) - || 1999 VM71 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97105) - || 1999 VP71 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97106) - || 1999 VU71 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97107) - || 1999 VC74 || 4 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (97108) - || 1999 VM78 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97109) - || 1999 VD79 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97110) - || 1999 VB82 || 5 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97111) - || 1999 VJ83 || 1 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (97112) - || 1999 VW83 || 3 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (97113) - || 1999 VM86 || 5 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97114) - || 1999 VK87 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97115) - || 1999 VG90 || 5 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97116) - || 1999 VJ90 || 5 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97117) - || 1999 VJ94 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97118) - || 1999 VS94 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97119) - || 1999 VT94 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97120) - || 1999 VX94 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97121) - || 1999 VK97 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97122) - || 1999 VM98 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97123) - || 1999 VT98 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97124) - || 1999 VD101 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97125) - || 1999 VG102 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97126) - || 1999 VR105 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97127) - || 1999 VW107 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97128) - || 1999 VH108 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97129) - || 1999 VB110 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97130) - || 1999 VN110 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97131) - || 1999 VV111 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97132) - || 1999 VQ114 || 9 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (97133) - || 1999 VF115 || 9 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (97134) - || 1999 VG115 || 9 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (97135) - || 1999 VJ115 || 9 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (97136) - || 1999 VW115 || 4 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (97137) - || 1999 VW121 || 4 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (97138) - || 1999 VX123 || 5 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (97139) - || 1999 VA130 || 11 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (97140) - || 1999 VX132 || 10 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (97141) - || 1999 VT133 || 10 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (97142) - || 1999 VJ141 || 10 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (97143) - || 1999 VW142 || 13 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (97144) - || 1999 VM143 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97145) - || 1999 VX144 || 13 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (97146) - || 1999 VR147 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97147) - || 1999 VY148 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97148) - || 1999 VY151 || 9 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (97149) - || 1999 VM155 || 15 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (97150) - || 1999 VW156 || 12 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97151) - || 1999 VA159 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97152) - || 1999 VU160 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97153) - || 1999 VR161 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97154) - || 1999 VA162 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97155) - || 1999 VE163 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97156) - || 1999 VT163 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97157) - || 1999 VP165 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97158) - || 1999 VV166 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97159) - || 1999 VP172 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97160) - || 1999 VE182 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97161) - || 1999 VV182 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97162) - || 1999 VW184 || 15 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97163) - || 1999 VO186 || 15 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97164) - || 1999 VX186 || 15 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97165) - || 1999 VG187 || 15 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97166) - || 1999 VO187 || 15 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97167) - || 1999 VG188 || 15 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97168) - || 1999 VO188 || 15 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97169) - || 1999 VZ192 || 1 november 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (97170) - || 1999 VP194 || 1 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (97171) - || 1999 VE195 || 3 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (97172) - || 1999 VM195 || 3 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (97173) - || 1999 VJ197 || 3 november 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (97174) - || 1999 VL199 || 2 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (97175) - || 1999 VT203 || 9 november 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (97176) - || 1999 VV210 || 13 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (97177) - || 1999 VG215 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97178) - || 1999 VO216 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97179) - || 1999 VF223 || 5 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97180) - || 1999 VH224 || 5 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97181) - || 1999 VV228 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97182) - || 1999 WC || 16 november 1999 || Sabino Canyon || J. E. McGaha
|-
| (97183) - || 1999 WR1 || 25 november 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (97184) - || 1999 WG3 || 19 november 1999 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| (97185) - || 1999 WR4 || 28 november 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (97186) Tore || 1999 WP8 || 28 november 1999 || Gnosca || S. Sposetti
|-
| (97187) - || 1999 WL10 || 28 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (97188) - || 1999 WG12 || 28 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (97189) - || 1999 WV12 || 30 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (97190) - || 1999 WY14 || 29 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (97191) - || 1999 WD16 || 29 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (97192) - || 1999 WT16 || 30 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (97193) - || 1999 WV16 || 30 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (97194) - || 1999 WR20 || 30 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (97195) - || 1999 WC26 || 30 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (97196) - || 1999 XR1 || 3 december 1999 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (97197) - || 1999 XB3 || 4 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (97198) - || 1999 XJ3 || 4 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (97199) - || 1999 XD7 || 4 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (97200) - || 1999 XK8 || 3 december 1999 || Oizumi || T. Kobayashi|}

Planetoïdenlijsten